Фъстъчено олио е органична мазнина, получени от преработката на фъстъци, което след обработка запазва аромата и вкуса на фъстъци.

Фъстъченото олио е много популярно в китайската, и азиатската кухня, толкова колкото зехтина се използва в района на Средиземноморието. Фъстъчено олио има висока точка на димене, в сравнение с много други масла за готвене. Основна съставка на фъстъченото олио са олеиновата киселина (56,6%) и линоловата киселина (26,7%).

Вижте също 
 Фъстъчено масло

Мазнини за готвене
Растителни масла